Трофей чемпионов по хоккею на траве среди мужчин 1995 () — 17-й розыгрыш Трофея чемпионов по хоккею на траве среди мужских сборных команд. Турнир прошёл с 23 сентября по 1 октября 1995 года на Олимпийском стадионе в городе Берлин (Германия).

Победителями Трофея чемпионов (в 6-й раз в своей истории) стала сборная Германии, победившая в финале сборную Австралии со счётом 4:2 по послематчевым пенальти (основное время матча закончилось со счётом 2:2). Бронзовым призёром чемпионата стала сборная Пакистана, обыгравшая в матче за 3-е место сборную Нидерландов со счётом 2:1.

Квалификация 
Команды, квалифицированные для участия на турнире Международной федерацией (ФИХ):

  — сборная страны, где проводится турнир
  — 1-е место на чемпионате мира 1994 и Трофее чемпионов 1994, 3-е место на Олимпийских играх 1992
  — 2-е место на чемпионате мира 1994, 4-е место на Олимпийских играх 1992
  — 2-е место на Олимпийских играх 1992, 3-е место на чемпионате мира 1994
  — 5-е место на чемпионате мира 1994
  — 6-е место на чемпионате мира 1994

Результаты игр

Первый раунд (игры в группе) 

 Проходят в финал
 Проходят в матч за 3-4 место
 Проходят в матч за 5-6 место

Классификация

Матч за 5-е и 6-е места

Матч за 3-е и 4-е места

Финал

Статистика

Итоговая таблица

Награды

Примечания

Ссылки 
 Страница Трофея чемпионов среди мужчин 1995 на официальном сайте FIH
 Страница Трофея чемпионов среди мужчин 1995 на сайте todor66.com

1995
Сентябрь 1995 года
Октябрь 1995 года
Спорт в Германии в 1995 году
Международные соревнования по хоккею на траве в Германии
Международные спортивные соревнования в Берлине